Андрей Востриков:
 Востриков, Андрей Владимирович (род. 1984) — российский футболист, нападающий.
 Востриков, Андрей Иванович (1902—1937) — тибетолог, индолог и монголовед, исследователь классической индо-буддийской философии.